Ниже представлен список регионов Австралии, причём не следует путать его со списком штатов и территорий Австралии. Штаты и территории являются исключительно административно-территориальными образованиями, в то время как на регионы страна делится по культурным, географическим, экономическим, статистическим, метеорологическим, туристическим и другим признакам. В отдельных случаях регионы могут накладываться друг на друга.

Несколько штатов/территорий 
  —  
 Бассейн озера Эйр —    . Регион занимает около 1 200 000 км², то есть около одной шестой всего континента.
  —     . Регион занимает , то есть около одной седьмой всего континента.
 Равнина Налларбор —  
 Аутбэк — в основном  и , реже во всех остальных штатах и территориях страны, кроме  и 
  — в основном , но также в ,  и 

 Голубые горы
 
 
 Остров Лорд-Хау
 
 
 
 Центральная Австралия (Красный центр) — центром региона является город Алис-Спрингс.
 
 Река Виктория

 
  (Рокгемптон)
 
 
 Острова Торресова пролива
  — побережье залива Карпентария
 Конурбация Брисбен — более 3,4 млн человек
 Конурбация Золотое побережье — около 625 тыс. человек
 Солнечное побережье

Южная Австралия 
Основная статья: См. также: 
15 официальных регионов
 Аделаидские холмы / 
 Долина Баросса
 Полуостров Эйр
 Дальний Север
 Остров Кенгуру
 
 
 Полуостров Йорк

Тасмания 
Основная статья: См. также: География Тасмании
11 официальных регионов
 
 Хобарт

Виктория 
Основная статья: См. также:  и 
9 официальных регионов

Официальные
 
 
 Лоддон-Малли
 
 
 Север
 
 Северо-восток

См. также 
 География Австралии
 Административное деление Австралии
 Штаты и территории Австралии
 
 
 '''

Примечания

Ссылки 
 Regional Development Australia 
 AboutAustralia.com 

Регионы